Neubach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Neubach (Gemeinde Loosdorf), Katastralgemeinde von Loosdorf, Niederösterreich
 Neubach (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Neubach (Gemeinde Annaberg-Lungötz), Ortschaft von Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Gewässer:
 Neubach (Bibert), linker Zufluss der Bibert in Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Neubach (Booser Ach), rechter Zufluss der Booser Ach (zur Schussen) bei Altshausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Neubach (Hauptstadtbach), linker Teilungslauf des Hauptstadtbachs vor Spickel-Herrenbach, kreisfreie Stadt Augsburg, Bayern
 Neubach (Hornbach), linker Zufluss des dort Horn genannten Hornbachs am unteren Ende des Stadtgebietes von Bitsch, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Neubach (Kleine Mindel), rechter Teilungslauf der Kleinen Mindel (Teilungslauf der Mindel) bei Ursberg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Neubach (Klingbach), rechter Teilungsarm des Klingbachs bei Klingen, Ortsgemeinde Heuchelheim-Klingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Neubach (Lammer), rechter Zufluss von der Bischofmütze der Lammer bei Neubach, Gemeinde Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Neubach (Mitterbach), rechter Zufluss des Mitterbachs neben der Schwechat bei Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich; rechter Abzweig der Triesting
 Neubach (Piesting), rechter Teilungslauf der Piesting bei Moosbrunn, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Neubach (Schwarzbach), linker Teilungslauf des Schwarzbachs (zur Elsenz) um Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Neubach ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Neubach (1900–1968), österreichischer Schriftsteller, Liedtexter, Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Helmut Neubach (1933–2019), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Neubacher
 Neuenbach